Группа B на чемпионате Европы по футболу 2008 — одна из четырёх групп на чемпионате. Первые матчи в группе были сыграны 8 июня 2008 года, заключительные — 16 июня 2008 года. Все шесть матчей состоялись в Австрии, в Вене и Клагенфурте. Группа состоит из команд Австрии, Германии, Польши, Хорватии.

Сборные

Австрия, которая ранее неоднократно играла на чемпионатах мира, только здесь дебютировала на чемпионатах Европы, причём на правах страны-организатора.

Хорватия дважды пробивалась в финальную стадию Евро. В 1996 году они вышли из группы, опередив действовавшего чемпиона – датчан благодаря разгрому в очной встрече (3:0), в четвертьфинале со счётом 1:2 проиграли будущим чемпионам Германии. В 2004 году выступление оказалось менее удачным: 2 ничьи, поражение в последнем туре и третье место в группе.

Германия является рекордсменом по числу участий в чемпионатах Европы и трёхкратным чемпионом Европы. Впервые в финальных стадиях сборная ФРГ приняла участие в 1972 году, обыграв в полуфинале хозяйку Бельгию, а в финале разгромив сборную Советского Союза 3:0. В следующем розыгрыше немцы опять вышли в финал, где встречались с Чехословакией, в основное время матч завершился вничью 2:2 (на последней минуте счёт сравнял Хельценбайн), а в серии пенальти победу праздновала Чехословакия (решающий пенальти забил Антонин Паненка, парашютом направив мяч прямо по центру, тогда как немецкий голкипер улетел в угол ворот). В розыгрыше 1980 года сборная Германии в третий раз подряд дошла до финала, где со счётом 2:1 разобралась со Бельгией. В следующем розыгрыше Германия не вышла из группы: в последнем туре немцев устраивала ничья, однако на 90-й минуте испанец Маседа сумел распечатать ворота бундестима, и в результате этого поражения 0:1 сборную обошли Португалия и обидчик Испания. В 1988 году Евро проходило на стадионах ФРГ, команда без особых проблем вышла из группы, но в полуфинале проиграла будущему триумфатору – Нидерландам. На Евро-1992 немцы играли в очередном финале, но в том розыгрыше победу праздновала команда-сюрприз Дания (датчане за несколько дней заменили в финальном турнире отлучённую по политическим мотивам сборную Югославии). Пятого финала ждать пришлось недолго: в розыгрыше 1996 года немцы без поражений дошли до решающего матча, где их уже ждала Чехия, основное время завершилось со счётом 1:1, а на 95-й минуте Оливер Бирхофф золотым голом помог сборной завоевать третий титул. Однако после таких успехов Германия оказалась в кризисе: с 1996 года немцы не одержали ни одной победы в финальных турнирах Евро и не смогли выйти из группы на следующих турнирах.

Польша – второй дебютант финальных турниров европейских первенств. Однако, в отличие от сборной Австрии, она не рассматривалась соперниками как аутсайдер хотя бы потому, что в квалификационном турнире полякам удалось опередить одного из главных фаворитов чемпионата – Португалию.

Стадионы 

По 3 матча в группе прошло на стадионах Эрнст Хаппель и Хипо-Арена.

1 тур

Матч №3. Австрия – Хорватия

Матч №4. Германия – Польша

Положение после тура

2 тур

Матч №11. Хорватия – Германия

Матч №12. Австрия – Польша

Положение после тура

3 тур

Матч №19. Австрия – Германия

Матч №20. Польша – Хорватия

Итоги 

Группа B